Pausanias je ime več oseb:
 Pavzanij (špartanski vojskovodja) (druga polovica 5. stoletja pr. n. št.)
 Pavzanij (špartanski kralj) (vladal 408-394 pr. n. št.)
 Pavzanij (geograf) (2. stoletje)